

Codici 
 BHP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bhojpur (Nepal)

Abbreviazioni
 bhp – cavallo vapore britannico, unità di misura della potenza